Cesar Acleto Osorio (1937 - ) é um botânico peruano .

Ligações externas 
  

Botânicos do Peru